Dolce vita, дольче вита
  — итальянский фразеологизм. Означает «сладкая жизнь», «не жизнь, а малина!»
 La dolce vita — оригинальное название фильма «Сладкая жизнь».
 L.A. Dolce Vita — одно из названий мультфильма «Иммигранты».

Музыка 
 La Dolce Vita, саундтрек Нино Рота одноименного фильма 1960 года Феллини
 Dolce Vita (2016), альбом Йонаса Кауфмана
 La Dolce Vita — Det Bästa 1982–2003 (2003), сборник и сингл шведского поп-музыканта Мауро Скокко
 Dolce Vita — седьмой студийный альбом группы Океан Ельзи.
 La Dolce Vita (2008), современный джазовый альбом Warren Hill
 La Dolce Vita, неизданный дебютный альбом бывшего Murder Inc Records артиста Vita

Песни 
 Dolce vita — песня Жасмин 2003 года.
 «La Dolce Vita» (2004), песня Zazie с её альбома Rodéo
 «La Dolce Vita» (1979), песня Sparks из их альбома, No. 1 in Heaven
 Dolce Vita (1983), песня Райан Пэрис
 La dolce vita (1989), запись финского Евровидения Аннели Сааристо
 La dolce vita (2004), песня шведской группы After Dark
 «La Dolce Vita», песня из In Between (2007)
 «Dolce Vita», песня The 69 Eyes (2015)
 «Dolce Vita», песня Зомб (2019)

См. также 
 Дольче

Примечания